Переименования географических названий в Турции или изменения топонимов в Турции проводились сменяющими друг друга турецкими правительствами периодически и массово с 1913 года по настоящее время. Тысячи народных или исторических названий в Турецкой Республике или её предшественнице Османской империи были переименованы на узнаваемо турецкие названия в рамках политики тюркизации, на основании того, что они являлись иностранными или вызывающими разногласия, в то время как критики этой политики охарактеризовали её как шовинистическую. Измененные топонимы были как правило армянского, греческого, грузинского, лазского, болгарского, курдского, зазакского, сирийского или арабского происхождения.

Усилия Турции по присоединению к Европейскому союзу в начале XXI века привели к уменьшению частоты таких переименований местными органами власти и тем более центральным правительством. В некоторых случаях законодательством были восстановлены названия некоторых деревень (в основном тех, в которых проживают курдские меньшинства и заза). Названия мест, которые формально изменились, часто сохраняются в местных диалектах и языках по всей этнически разнообразной стране.

Эта политика началась в последние годы Османской империи и продолжилась в её преемнице — Турецкой Республике. При кемалистском правительстве были созданы специальные правительственные комиссии по переименованию. В результате были переименованы около 28 000 топографических названий, в том числе 12 211 названий деревень и городов, 4 000 горных, речных и других топографических названий. Большинство переименований произошло в восточных регионах, где этнические меньшинства составляют значительную часть или большинство населения.

История

Османская империя 
Комитет Союза и прогресса взял бразды правления Османской империи в результате государственного переворота в 1913 году. В разгар Первой мировой войны и в последние годы существования Османской империи, когда проводилась политика этнических чисток немусульманских — греческих, армянских и ассирийских меньшинств, военный министр Энвер-паша издал указ (ферман) 6 октября, 1916 года, в котором говорилось следующее:

Указ Энвера-паши не коснулся географических названий мусульманских меньшинств (то есть арабов и курдов) ввиду роли османского правительства в качестве Халифата. Этот указ вдохновил многих турецких интеллектуалов написать в поддержку таких мер. Один из таких интеллектуалов, Хусейн Авни Алпарслан (1877—1921), турецкий солдат и автор книг о турецком языке и турецкой культуре, был вдохновлен усилиями Энвера-паши, написав в своей книге Trabzon İli Lâz mı? Türk mü? (Является ли провинция Трабзон лазской или турецкой?), что:

Неизвестно, сколько топонимов было изменено в соответствии с постановлением. Конечная всеобъемлющая цель указа не удалась из-за краха османского правительства и судебных процессов над его лидерами в османских и европейских судах за массовые убийства этнических меньшинств, совершенные в 1915 году.

В Турецкой Республике снизился уровень культурных репрессий; однако официальная политика переименования топонимов нетюркского происхождения продолжалась неизменно на протяжении многих лет.

Турецкая республика 
Турецкий национализм и секуляризм были двумя из шести основополагающих принципов Турецкой Республики. Мустафа Кемаль Ататюрк, лидер первых десятилетий республики, стремился создать национальное государство (турецкий: Улус) из остатков Османской империи. В течение первых трех десятилетий существования республики усилия по тюркизации географических названий были постоянной темой. Импортные карты, содержащие ссылки на исторические регионы, такие как Армения, Курдистан или Лазистан (официальное название провинции Ризе до 1921 года), были запрещены (как в случае с Der Grosse Weltatlas - карты, изданной в Лейпциге).

К 1927 году в Стамбуле были переименованы все названия улиц и площадей нетурецкого происхождения.

В 1940 году Министерство внутренних дел издало циркуляр, в котором предлагалось заменить топонимы на исходном или иностранном языке турецкими названиями. Журналист и писатель Айше Хюр отметила, что после смерти Ататюрка в период правления Демократической партии в Турции конца 1940-х и 50-х годов «уродливые, унизительные, оскорбительные или насмешливые имена, даже если они были турецкими, подвергались изменениям. Названия деревень с лексическими компонентами, означающими красный (кизыл), колокол (чан), церковь (килисе; например Кырк килисе) были переименованы. Для устранения „сепаратистских представлений“ были также переименованы арабские, персидские, армянские, курдские, грузинские, татарские, черкесские и лазские названия деревень».

Специальная комиссия по замене названий (Ad Değiştirme İhtisas Kurulu) была создана в 1952 году под руководством Министерства внутренних дел. Она была наделена полномочиями изменять все названия, не входящие в юрисдикцию муниципалитетов, такие как улицы, парки и другие места. В комиссию вошли представители Турецкого лингвистического общество (Türk Dil Kurumu), факультетов географии, языка и истории Университета Анкары, Генерального штаба и министерств обороны, внутренних дел и образования. Комитет работал до 1978 года, и 35 % деревень в Турции были переименованы. Инициатива оказалась успешной: было изменено около 28 000 топографических названий, в том числе 12 211 названий деревень и городов и 4 000 названий гор, рек и других топографических названий. В это число также вошли названия улиц, памятников, кварталов, микрорайонов и других компонентов, входящих в состав тех или иных муниципальных образований. Комиссия была восстановлена после военного переворота 1980 года в 1983 году и изменила названия 280 деревень. Она был снова закрыта в 1985 году из-за неэффективности. Во время обострения напряженности между курдскими повстанцами и турецким правительством основное внимание при изменении географических названий в 1980-х годах было уделено курдским деревням, городам, рекам и т. д.

В 1981 году турецкое правительство обнародовало в предисловии к Köylerimiz — публикации, посвящённой названиям турецких деревень, что:

В разгар этой политики не осталось ни географических, ни топографических названий нетурецкого происхождения. Некоторые из более новых имен напоминали исконные имена, но с пересмотренными турецкими коннотациями (например Ахтамар был изменен на Акдамар).

Текущая ситуация 
Хотя географические названия были официально переименованы в Турции, их родные названия сохраняются и продолжают использоваться на местных диалектах по всей стране. Иногда турецкие политики также использовали исконные названия городов в своих выступлениях. В 2009 году, обращаясь к толпе в городе Гюроймак, президент Абдулла Гюль использовал местное название Норшин. В том же году, говоря о происхождении своей семьи, премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган использовал исконнo греческое название Потамья вместо Гюнейсу.

В Турции были предприняты усилия по восстановлению прежних названий географических терминов. В сентябре 2012 года был принят закон о восстановлении прежних, исконных названий (в основном курдских) деревень. Согласно законопроекту, провинция Тунджели должна была быть переименована в Дерсим, Гюроймак — в Норшин, а Айдынлар — в Тилло. Но власти Турции были против названия Дерсим и подали жалобу в областной суд с требованием отменить решение на том основании, что оно противоречило действующему законодательству.

Сравнительный анализ 
Большинство изменений географических названий произошло в восточных провинциях страны и на побережье восточной части Чёрного моря, где в основном, живут меньшинства. По оценкам независимого исследования этимолога Севана Нишаняна, из переименованных географических названий 4200 были греческими, 4000 курдскими, 3600 армянскими, 750 арабскими, 400 ассирийскими, 300 грузинскими, 200 лазскими и 50 другими. Официальная статистика Специальной комиссии по переименованию (Ad Degistirme Ihtisas Komisyonu) утверждает, что общее количество переименованных деревень, поселков, городов и поселений составляет 12 211. В таблице ниже перечислены провинции(илы) и количество переименованных деревень или городов.

Существенные переименования топонимов

Армянские топонимы 
Армянские географические названия были впервые переименованы при правлении султана Абдул-Хамида II. В 1880 году слово «Армения» было запрещено использовать в прессе, школьных учебниках и государственных учреждениях, заменяя его такими словами, как «Анатолия» или «Курдистан». Смена армянских имен и названий продолжалась в раннереспубликанскую эпоху вплоть до 21 века. Это включало тюркизацию фамилий, , изменение имен армянских исторических деятелей (то есть имя видного рода Балянов было скрыто под поверхностной итальянской фамилией Балиани), и изменение и искажение армянских исторических событий.

Большинство армянских географических названий находились в восточных провинциях Османской империи. Деревни, поселения или города, которые содержат суффикс -kert(керт), что означает построенный или построенный кем-то (то есть Манавазкерт- сейчас Малазгирт, Норакерт, Тигранакерт, Ноякерт), -шен, что означает деревня (то есть Араташен, Пемзашен, Норашен) и -ван, что означает город (то есть Чаренцаван, Нахичевань, Татван) — армянские названия. На протяжении всей османской истории турецкие и курдские племена селились в армянских деревнях и меняли местные армянские названия (например, армянское Норашен было изменено на Норшин). Это было особенно верно после геноцида армян, когда большая часть восточной Турции обезлюдела от своего коренного армянского населения.

По оценке Севана Нишаняна, было переименовано 3600 армянских географических объектов.

Ассирийские топонимы 
Большинство изменений ассирийских названий произошло на юго-востоке Турции недалеко от сирийской границы в районе Тур-Абдин. Тур () — холмистая область, включающая восточную половину провинции Мардин и провинцию Ширнак к западу от реки Тигр, на границе с Сирией. Название «Тур Абдин» происходит от сирийского и означает «гора слуг (Бога)». Тур Абдин имеет большое значение для сирийских православных христиан, для которых этот регион был монашеским и культурным центром. Ассирийцы/сирийцы Тур Абдина называют себя Сурьяйе или Сурайе и традиционно говорят на восточном арамейском диалекте под названием Туройо.

После ассирийского геноцида ассирийцы региона были высланы, либо уничтожены. В настоящее время в этом регионе проживают около 5,000 ассирийцев.

По оценкам Нишаняна, было переименовано 400 ассирийских географических объектов.

Грузинские и лазские топонимы 
Историческая область Тао-Кларджети, включающая современные провинции Артвин, Ризе, Ардахан и северную часть Эрзурума, в XV—XVI веках была центром грузинской культуры и религии. Лазистан и Тао-Кларджети, тогда входившие в состав грузинского княжества Самцхе, были завоеваны Османской империей в середине XVI века. Из-за языковых различий новая османская администрация в своих  (провинции Грузии) адаптировала грузинские географические названия в османско-турецком стиле. Некоторые топонимы были изменены настолько радикально, что определить их первоначальную форму стало практически невозможно. Процесс переименования географических названий османами усилился в 1913 году. После распада Османской империи в 1923 году новое турецкое правительство продолжило старую политику. Первые попытки турецких республиканских официальных лиц изменить грузинские топонимы начались в 1925 году. Изменения географических названий происходили периодически после 1959 года и продолжались на протяжении всего 20 века. Несмотря на то, что грузины составляли значительное меньшинство в регионе, в 1927 году Артвинский губернский совет запретил грузинский язык. Однако жители сохранили использование старых географических названий в разговорной речи.

В период с 1914 по 1990 год турецкие полуавтономные бюрократические режимы переименовали 33 % топонимов в Ризе и 39 % в Артвине.

По оценке Нишаняна, 500 грузинских и лазских географических названий были изменены на турецкие.

Греческие топонимы 
Многие из греческих названий происходят с античного периода, из Византийской империи и эпохи Трапезундской империи.

С созданием Османской империи многие из переименованных топонимов продолжали сохранять свое греческое происхождение. Например, современное название «Измир» происходит от греческого Σμύρνη «Смирна», первые два слога фразы «εις Σμύρνην» (произносятся как «Смирнин»), что на греческом означает «в Смирну». Подобная этимология также применима к другим турецким городам с прежними греческими названиями, такими как Изник (от фразы «никейский», что означает «в Никею»), или даже к греческому острову Кос, который по-турецки называется «Истанкёй».

По оценкам Нишаняна, были переименованы 4200 греческих географических топонимов, больше, чем у любого другого этнического меньшинства.

Курдский топонимы 
Курдские (и заза) топонимы не были затронуты в Османской империи из-за исламской религиозной ориентации курдов. В республиканскую эпоху и особенно после резни в Дерсиме переименование курдских географических названий стало более распространённым. В эпоху турецкой республики слова «Курдистан» и «курды» запретили. Турецкое правительство статистически замаскировало присутствие курдов, отнеся их к горским туркам. Эта классификация была изменена на новый эвфемизм восточного тюрка в 1980 году.

По оценкам Нишаняна, 4000 курдских (и заза) географических названий были переименованы.

См. также 
 Список переименованных городов на территории Турции
 Географические регионы Турции

Примечания

Литература

Ссылки 
 Osmanlı Yer Adları, Анкара, 2017 г., перекрестный список современных, османских и других исторических топонимов в Османской империи (как внутри, так и за пределами современной Турции)
 Index Anatolicus: карта географического положения Анатолии с описаниями, этимологией и культурным происхождением (турецкий)
 Список переименованных названий улиц Стамбула (турецкий)

Переименованные географические объекты
Топонимия Турции
Историческая география Турции
Списки:География Турции
Списки:История Турции
Турецкий национализм